Сапармурад Нурыевич Нурыев () — туркменский государственный деятель.

Биография 
Родился в 1934 году в Иолотанском районе Туркменской ССР.

Работал в системе Туркменглавэнерго с 1964 г. после окончания Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта. Инженер-энергетик.

В 1964—1968 гг. работал на Безмеинской ГРЭС им. Ленина в Ашхабадской области вместе с Сапармуратом Ниязовым.

С 1968 г. на Марыйской ГРЭС: главный инженер, затем — директор строящейся ГРЭС, с ноября 1971 г. — директор действующей ГРЭС.

26.01.1995 — 03.03.2000 — министр энергетики и промышленности Туркменистана.

07.04.1997 — 28.01.2000 — заместитель Председателя Кабинета министров Туркменистана.

3 марта 2000 года освобождён от должности министра энергетики и промышленности «за серьезные недостатки в работе, злоупотребление служебным положением и личную нескромность». Был обвинён в нанесении ущерба государству и присвоении государственного имущества на сумму, эквивалентную 2,5 миллионов долларов США. Получил предложение вернуть указанную сумму в течение 2 недель и избежать уголовной ответственности.

По данным некоторых источников, а также согласно интервью, данным бывшим министром иностранных дел Туркменистана Борисом Шихмурадовым газете «Известия», после отставки находился в ссылке, «почти в заточении».

Дальнейшая судьба достоверно неизвестна.

Соавтор монографии: Развитие электроэнергетики Туркменистана / Сапармурад Нурыев, Азат Чарыев. Ашгабат: Б. и. ; Москва : SIGNAR, 1998

Варианты транскрипции имени и фамилии 
 Имя: Сапармурат, Сапармырат

Примечания

Источники 
 Энергетики Туркменистана в 60 - 70-е гг. Атагельды Тачмурадович Байлиев, Раиса Павловна Клевакина. Ылым, 1991 - Всего страниц: 123
 Информация о Сапармураде Нурыеве на портале ЦентрАзия 

Министры энергетики
заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Выпускники Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта
Родившиеся в Марыйском велаяте